Moccasin ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moccasin (Arizona)
 Moccasin (Illinois)
 Moccasin (Plumas County, Kalifornien)
 Moccasin (Tuolumne County, Kalifornien)
 Moccasin (Montana)
 Moccasin (Tennessee)

Schiffe:
 USS Moccasin, mehrere Schiffe der United States Navy

Siehe auch:
 Mokassin (Schuh der nordamerikanischen Ureinwohner)